Le terme modérateur peut avoir plusieurs sens selon le contexte :
 un modérateur sur internet (ou une modératrice) ;
 le modérateur au cœur d'un réacteur nucléaire ;
 le modérateur de son, ou silencieux, en particulier pour une arme à feu ;
 Un prêtre-modérateur ou modérateur est un prêtre responsable d'une équipe pastorale dans la religion catholique, en particulier en Bretagne (France) et au Québec (Canada) ;
 Dans certaines églises protestantes, le modérateur est le président de l’Église, élu par son assemblée générale, ou synode général ; voir par exemple :
 Modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse
 Modérateur de l'Église Unie du Canada
 Depuis 1983, le chef des associations de fidèles de l'Église catholique est désigné comme modérateur.

Voir aussi